Etat 230.9 steht für Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'C ehemals deutscher Eisenbahnen bei der französischen Chemins de fer de l'État:
 230-901 bis 230-913: Badische IV e
 230-914 bis 230-930: Bayerische C V
 230-931 bis 231-942: Bayerische P 3/5 N
 230-943 bis 230-959: Preußische P 8
 230-960 bis 230-984: Sächsische XII H2
 230-985, 230-986: Württembergische D

Dampflokomotive Achsfolge 2C
Triebfahrzeug (Chemins de fer de l’État)